Albian Ajeti (1997), Zwitsers-Kosovaars voetballer
 Arlind Ajeti (1993), Albanees-Kosovaars-Zwitsers voetballer